Шкарино — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Новоуситовской волости.

Расположена в 16 км к юго-востоку от посёлка Палкино и в 3 км к югу от деревни Новая Уситва.

Население — 71 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района